Сухо́цький () — українське та польське прізвище. Відомі носії:

чоловіки
 Сухоцький Артем Михайлович — український футболіст.
 Сухоцький Іван Іванович (1876—1922) — підполковник Армії УНР.
 Сухоцький Ярослав Богданович — український футболіст.

жінки
 Ганна Сухоцька — польський політик, 5-й прем'єр-міністр Польщі.
Польські прізвища
Українські прізвища